Jan Berek – działacz społeczny, więzień obozu koncentracyjnego w Dachau
 Jan Zygmunt Berek – generał brygady Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Zobacz też:
 Jerzy Berek – polski działacz społeczny